Childerich ist ein fränkischer Name.

Bekannte Namensträger sind:
 Childerich I., 457–482, merowingischer König
 Childerich II., 662–675, merowingischer König
 Childerich III., 742–751, merowingischer König
 Childerich, um 614, Bischof von Speyer